Cuesta abajo puede referirse a:

 Cuesta abajo, un largometraje musical de 1934 protagonizado por  Carlos Gardel, dirigido por el francés Louis J. Gasnier.
 Cuesta abajo, cortometraje de Argentina de 1995 dirigido por Israel Adrián Caetano.
 Cuesta abajo,  tango de 1934 de Alfredo Le Pera y Carlos Gardel.

 Cuesta abajo, novela de 1999 de Fernando Stefanich.